Toponímia:
 Peret (Corresa): municipi occità d'Aquitània
 Peret (Erau): municipi occità de l'Erau

 Biografies:
 Peret Blanc: nom amb què es coneixia el violinista català Pere Sala i Solé (1917-1993)
 Peret: nom amb què es coneix el creador de la rumba catalana Pere Pubill i Calaf (1935 - 2014)
 Pere Torrent Peret (Barcelona, 1945), dissenyador gràfic.